Спрейг — имя и фамилия.

Фамилии:
 Спрейг, Фрэнк Джулиан — офицер.

Имена:
 Грейден, Спрейг — актриса.
 Боуэн, Айра Спрейг — астроном.